Дариганга — русский вариант написания монгольского термина «», принятый до 1989 года.
 Дариганга — этнографическая группа северных монголов
 Дариганга — вулканическое плато в Монголии
 Дариганга — потухший вулкан в Монголии
 Дариганга — национальный парк в Монголии

См. также